Дзичканец  — фамилия. Известные носители:
 Дзичканец, Алексей Иосифович (1842 — ?) —  генерал от инфантерии Российской императорской армии; участник Кавказской и Русско-японской войн.
 Дзичканец, Борис Алексеевич (1866 — 1940) — генерал-лейтенант Российской императорской армии; участник Первой мировой и Гражданской войны.